Szegedi Csaba (1960) festő, képzőművész
 Szegedi Csaba (1981) operaénekes (bariton)